Niemcy:
 Porz – dzielnica Kolonii
 Porz – okręg administracyjny Kolonii
 Porz (Rhein) – stacja kolejowa w Kolonii
 Porz-Wahn – stacja kolejowa w Kolonii